Использование предметов приматами — способность человекообразных обезьян использовать подручные средства (например, стволы и ветки деревьев) в качестве инструментов. Исследователи рассматривают пользование инструментами у обезьян в качестве эволюционной ступени к высокоразвитым манипуляциям предметами человеком. Наблюдения показывают, что человекообразные обезьяны (например, гориллы) употребляют предметы в качестве инструментов в условиях неволи. Гораздо меньше изучена такая способность у обезьян, живущих в их природной среде. Полагают, что обезьяны применяют предметы при добыче пищи. Также сообщается, что гориллы способны к таким операциям, как использование палки для проверки глубины водоёма, который они хотят пересечь, а также в качестве импровизированного моста.

Библиография 
 Breuer T, Ndoundou-Hockemba M, Fishlock V (2005) First Observation of Tool Use in Wild Gorillas PLoS Biology Vol. 3, No. 11, e380

Животные, использующие орудия труда